Лизел Хубер и Боб Брайън защитаваха титлата си, но бяха елиминирани на осминафиналите от сънародниците си Мелани Уден / Джак Сок.

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Боб Брайън (2 кръг)
  Катарина Среботник /  Даниел Нестор (2 кръг)
  Ярослава Шведова /  Макс Мирни (1 кръг)
  Квета Пешке /  Айсам-ул-Хак Кюреши (отказват се)
  Ваня Кинг /  Рохан Бопана (1 кръг)
  Саня Мирза /  Махеш Бупати (1 кръг)
  Елена Веснина /  Леандер Паеш (полуфинал)
  Жисела Дулко /  Едуардо Шванк (финал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ